Риго́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Ригони, Бенито (род. 1936) — итальянский бобслеист, бронзовый призёр Олимпийских игр 1964 года.
 Ригони, Лука (род. 1984) — итальянский футболист, полузащитник.
 Ригони, Марко (род. 1980) — итальянский футболист, полузащитник.
 Ригони, Никола (род. 1990) — итальянский футболист, полузащитник.
 Ригони, Эмилиано (род. 1993) — аргентинский футболист.